Il singolare del torneo di tennis Chennai Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Carlos Moyá 7-6 (8-6), 6-2.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (campione)
  Radek Štěpánek (semifinali)
  Carlos Moyá (finale)
  Paradorn Srichaphan (quarti)

 Gilles Müller (quarti) 
 Rainer Schüttler (secondo turno) 
 Björn Phau (quarti) 
 Tomas Behrend (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2006
ATP Tour 2006